Куп УЕФА 1998/99.  је била 28. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 21. јула 1998. и завршило се финалним мечом одиграним 12. маја 1999.

Ово је била последња сезона са старим форматом Купа УЕФА, пошто су укидањем Купа победника купова од наредне сезоне у Купу УЕФА играли и освајачи националних купова, а по први пут и трећепласиране екипе из такмичења по групама Лиге шампиона.

Учествовало је 104 клуба из 49 националних савеза.

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 21/22. јула, а реванш утакмице 28/29. јула 1998.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 11/13. августа, а реванш утакмице 25/27. августа 1998.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 15/16. септембра, а реванш утакмице 29. септембра/1. октобра 1998.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 20/22. октобар, а реванш утакмице 3/5. новембра 1998.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 24. новембра, а реванш утакмице 8. децембра 1998.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 2. марта, а реванш утакмице 16. марта 1999.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 6. априла, а реванш утакмице 20. априла 1999.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 1998/99.
 Куп победника купова 1998/99.
 Интертото куп 1998.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1998/99. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1998/99. у УЕФА такмичењима